Pescanseco Cimeiro é uma aldeia situada no concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra.

Topónimo
Não são conhecidas as origens do nome Pescanseco.De acordo com a enciclopédia portuguesa-brasileira, onde surge a palavra "Pescanseco", poderia esta derivar de "piscanso", que significaria "piscadela de olho".

Não será contudo descabido, assumir que a palavra Pescanseco deriva da apanha de peixe das ribeiras, nas levadas, "descarregando" a água e apanhando os peixes à mão: "pesca-em-seco" ou PESCANSECO.

História
A antiguidade da aldeia é uma incógnita. No entanto existem documentos com referência ao lugar de Pescanseco Cimeiro desde 1571

Aldeias do Distrito de Coimbra